Стюарт, Иэн:
 Стюарт, Иэн (1938—1985) — шотландский клавишник, один из основателей The Rolling Stones.
 Стюарт, Иэн (род. 1945) — британский математик, популяризатор науки.